W Polsce
 Jaśkowice – część miasta Orzesze
 Jaśkowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Skawina 
 Jaśkowice – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Byczyna 
 Jaśkowice – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Prószków 
 Jaśkowice – wieś w woj. śląskim, w pow. tarnogórskim, w gminie Zbrosławice 
 Jaśkowice – gromada

 Inne
 Jaśkowice – dawna nazwa stacji Repty Górnośląskich Kolei Wąskotorowych

 Zobacz też
 Jaśkowice Legnickie